Die Saison 2017/18 der Volleyball Champions League begann am 4. Oktober 2017 und endete mit dem Finale am 6. Mai 2018.

Modus 
Eine erste Runde wurde nicht gespielt. In der zweiten Runde traten zwölf Mannschaften in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die Sieger trafen in der dritten Runde auf zwei gesetzte Mannschaften und es gab wieder Hin- und Rückspiele. Die Verlierer der ersten beiden Runden spielten im CEV-Pokal weiter. Die vier Sieger der dritten Runde qualifizierten sich neben zwölf gesetzten Teams für die Gruppenphase. In der Gruppenphase gab es vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Die Gruppensieger und die besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für die Playoffs. Dort ermittelten sie in Heim- und Auswärtsspiel drei Teilnehmer für das Final Four. Der Gastgeber des Final Four ist als vierter Teilnehmer nach der Gruppenphase direkt qualifiziert.

Spielplan

Zweite und dritte Runde

Gruppenphase

Play-offs 
Die Spiele fanden vom 21. März bis zum 5. April statt.

Final Four 
Beim Final Four am 5. und 6. Mai in Bukarest spielte der rumänische Gastgeber CS Volei Alba-Blaj gegen die drei in den Play-offs qualifizierten Mannschaften. Im Finale setzte sich VakıfBank Istanbul gegen den Gastgeber durch und holte damit seinen vierten Titel.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2017 18 (Frauen)
Volleyballsaison 2017/18
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften